Список видов усоногих раков из рода Balanus. Составлен по материалам каталога World Register of Marine Species, которые подготовил китайский карцинолог Бенни Чан ().

Перечень видов

Примечания

Списки таксонов ракообразных
Балянусы